Перль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 27 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Перль, Гленн, Лонгваль-Барбонваль, Мерваль, Ревійон, Восере i Віллер-ан-Преєр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Сетваллон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Перль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена